Kristiine est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1971), joueuse de curling estonienne

Toponyme

Arrondissement de Kristiine, arrondissement de Tallinn
, centre commercial de Tallinn

Voir aussi